Санта Брихида има више значења:

 Санта Брихида (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Брихида (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Брихида (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Брихида (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Брихида (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Брихида (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Брихида (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Брихида (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Брихида (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Брихида, Барбоса (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику